Реч "Аљмаш" или "Алмаш" је мађарског порекла и среће се код географских појмова:

 Алмаш или Аљмаш, као некадашње село у Бачкој, које дугује назив Аљмашком крају у Новом Саду;
 Алмашка црква, српска православна црква у Аљмашком крају у Новом Саду;
 Српски Алмаш, насеље у средишњој Мађарској са и данас живом српском заједницом,
 Алмаш (Мађарска) или Аљмаш (Мађарска), традиционални српски назив за градић Бачалмаш у мађарском делу Бачке.
 Аљмаш (Ердут), насеље у Општини Ердут, Славонија, Република Хрватска
 Алмаш, планина у југозападној Румунији